Příjmení Farell nebo Farrell nosí více osobností:

 Bobby Farrell (1949–2010) – tanečník a zpěvák
 Brian Farrell (* 1944) – irský římskokatolický kněz
 David Michael Farrell (* 1977) – americký baskytarista
 Colin Farrell (* 1976) – irský herec
 James Gordon Farrell (1935–1979) – britský romanopisec
 Joe Farrell (1937–1986) – americký jazzový saxofonista a flétnista
 John O'Neil Farrell (1906–1994) – americký rychlobruslař
 Kevin Farrell (* 1947) – římskokatolický duchovní irského původu
 Mike Farrell (* 1939) – americký herec, režisér, scenárista a producent
 Owen Farrell (* 1991) – anglický ragbista
 Terry Farrellová (* 1963) – americká herečka
 Yvonne Farrellová (* 1951) – irská architektka

ve fikci
 Roy Farell – literární postava Jaroslava Foglara z knihy Hoši od Bobří řeky

Irská příjmení